Хотола има више значења:

 Хотола (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хотола (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику